Bionicle: The Game — видеоигра в жанре Action-adventure, разработанная компанией Argonaut Games и изданная Electronic Arts в 2003 году. Сюжет частично основан на полнометражном анимационном фильме Бионикл: Маска света.

Сюжет 
Матораны устраивают представление в честь Тоа — их покровителей и защитников. Но во время представления прибегает хронист Такуа и говорит, что Макута собирается напасть. В этот момент на Маторан нападают тёмные Рахи и Бохроки. Тоа отражают нападение и решают вернуться обратно в свои поселения, чтобы помочь другим маторанам.

Тоа Таху приходит на Та-Вахи, где Турага Вакама просит его спасти маторанов. Таху спасает маторанов, но надвигалась другая опасность — Бороки. Используя силу Рахи, Таху добирается до Бороков и побеждает их, узнав об их источнике силы и, одновременно, слабом месте — Кранах. Затем он отправляется в Ко-Вахи — ледяные поселения, где встречает Тоа Копаку и рассказывает ему о Бороках и найденной Кране. Копака отправляется к Тураге Нуджу, который говорит, что Борок движется к одной из деревень. Копака догоняет его и обезвреживает, но другой Борок движется к собратьям, чтобы предупредить их о провале. Копака догоняет и обезвреживает и этого Борока. Когда все Тоа нашли Краны, они модернизировались в более новых Тоа - Тоа Нува.

Тем временем на Га-Вахи напал Борок-Кал — один из самых опасных противников. Они захватили многих маторанов. Гали освобождает их и добирается до Борока, но на неё нападает не один Борок, а целых шесть. Используя энергозарядку, Гали создаёт волну энергии и убивает их одного за другим. В это время приходит Такуа и говорит, что видел новых тварей, движущихся к Ону-Вахи. Гали спешит к По-Вахи, чтобы предупредить Похату об опасности. Похату отправляется предупредить жителей Ону-Вахи, но случается обвал, и он падает вместе с одним из маторанов в шахты. Используя транспорт, он открывает дверь. Добравшись до Онуа, он рассказывает ему о тварях, о которых ему рассказала Гали. Но одна из них в это время напала на Онуа. Он вступает с нею в бой, но тварь скидывает его в дыру. Онуа проходит через катакомбы и добирается до своеобразного инкубатора, в котором и находилась неизвестная тварь. Используя клапаны воздухоочистки и каменные глыбы, он уничтожает нечто. Тем временем Гали добралась до Льюа, чтобы его предупредить, но он уже всё знал, и у него была другая проблема — нескольких маторанов поймали. Пройдя через джунгли, он отыскивает всех маторанов и отправляется в глушь джунглей, на болота. Там он встречает ещё одну тварь, которую топит в болотах.

Такуа и Похату добираются до Та-Вахи. Хронист говорит, что он нёс маску седьмого Тоа, но одна из тварей отобрала её и движется к одному из поселений. Похату узнал о таинственных существах у Тураги. Оказалось, эти существа — Ракши, сыновья Макуты, созданные им, чтобы добыть Маску Света и разбить Тоа. Таху, используя способность скользить по лаве, догоняет белого Ракши и уничтожает его. Маска отлетает в сторону Такуа, после чего соединяется с ним и образует седьмого Тоа — Такануву. После этого он телепортируется в логово Макуты, где вступает в ним в бой. Макута использует всех своих сильных Рахи, но этого оказывается недостаточно. Последний вызов «подкрепления» уничтожает платформу, и Макута падает в шахту. Таканува прыгает за ним, но Макута создаёт непробиваемый щит, поддерживая его энергию четырьмя плитами и сферой Тёмной энергии. Разрядив плиты, Таканува побеждает Макуту и попадает в низы шахт. Там он надевает Маску на Макуту, образуя с ним единое целое. Движимое помыслами Таканувы и использующее силу Макуты, существо открывает ворота, тем самым пробудив Великого Духа.

Геймплей 
Геймплей игры можно разбить на две части — классический Action-adventure и гонки. Первая часть геймплея отведена для Таху, Гали, Онуа, Левы и Таканувы. Она ничем не отличается от других игр такого жанра. Игрок управляет персонажем, преодолевает препятствия, уничтожает врагов, собирает бонусы, решает различные задачи и головоломки, выполняет поставленные на уровне задания и сражается с боссом. Для каждого Тоа задания одинаковы, но вот методы их решения разные. Таху использует прыжки, Гали — плавание, Онуа — толкание тяжестей, Лева — умение летать, Таканува — в основном использование щита. Это делает игровой процесс за каждого персонажа более разнообразным и интересным. Вторая часть геймплея отведена для Копаки, Похату и модернизированного Таху. Здесь задачи, как и сам геймплей, различаются. У Копаки — добраться до нужного места на время и догнать Бороков. У Похату больше рассчитано на реакцию — при помощи тележки проехать все катакомбы и включить 6 рубильников, попутно уничтожая и перепрыгивая преграды. А у Таху задание самое лёгкое — догнать и перегнать соперника (в данном случае, Ракши), уворачиваясь от препятствий. В остальном геймплей одинаков. У всех персонажей по 4 ячейки здоровья и полоска энергии, которую надо заряжать.

Персонажи 
 Тоа Таху — Тоа огня, самый свирепый из Тоа. Его больше всех боятся. Почти всегда он находится у себя дома, в вулкане, в центре Мата Нуи, где он катается на потоках лавы и сражается со слугами Макуты. В игре за него предстоит играть дважды - сперва как за обычного Тоа, потом как за Тоа Нува.
 Тоа Копака — Тоа льда, хладнокровный, методичный и расчётливый в своих действиях. Считается, что Копака приносит зиму и долгие холодные ночи. Известно, что его сила уравновешивает огненное присутствие Таху. Почти всё время Копака катается по склонам Горы Иху с неимоверной скоростью и мастерством.
 Тоа Гали — Тоа воды, единственная женщина-Тоа. Она неимоверно мудра, возможно, гораздо мудрее, чем остальные пять Тоа, вместе взятые. Гали — самая быстрая и гибкая из Тоа. Она может очень высоко прыгать и имеет свою систему самозащиты, основанную на акробатике. Дом Гали — воды и окрестности озера Нахо. Сражается двумя секирами, которые при плавании использует как ласты.
 Тоа Похату — Тоа камня, самый добрый и надёжный, за что его любят остальные Тоа. Он медлителен, но добр, и на него можно рассчитывать. Он не принимает быстрых решений, но уж если он что-то задумал, то лучше не стоять у него на пути. Когда стоит, переминается с ноги на ногу, выражая свою нетерпеливость. Не имеет личного оружия и особых способностей. Игра за него - самая кратковременная.
 Тоа Онуа — Тоа земли. Его маска даёт ему невероятную силу, позволяющую ему поднимать огромные тяжести и прорываться через плотные слои почвы. Вооружён двумя мечами в виде пил, умеет двигать камни. В его внешности в игре есть несколько несоответствий оригинальным конструкторам и мультфильму: его руки сохранили вид копательных когтей из первоначальной формы (хотя в игре он уже Тоа Нува), а его броня имеет бледно-жёлтый цвет, а не чёрный.
 Тоа Льюа — Тоа воздуха, невероятно искусный во всём, что касается этой стихии. Предпочитает жить на верхушках деревьев, так как на земле он немного слабее. Умеет летать, используя свои мечи ка крылья. Также способен скользить по ветвям деревьев, как Тарзан.
 Таканува (Такуа Нува) — Тоа света. Он должен сразиться с Макутой и победить его, чтобы уравновесить Свет и Тьму. У Таканувы имеются особые возможности перемещения двух других Тоа, а это — акробатика Гали и левитация Льюа. До своего превращения в Тоа был матораном-летописцем и носил имя Такуа. Именно он предупредил Тоа о надвигающейся опасности.
 Такутанува — существо, являющееся слиянием Макуты и Тоа Таканувы, когда последний надевает на него Маску Света. Ведомое помыслами Тоа Таканувы и используя силу Макуты, Такутанува пробуждает Дух Мата Нуи от сна.

Враги

Рахи 
 Хото — жуки с синими крыльями и жёлтой головой. При опасности стреляют сгустками энергии. Обитают повсеместно. Могут передвигаться под землёй.
 Нуи Рама — летающие существа с передними лапами, имеет жёлтую окраску. Рама похожи на летающих насекомых. При опасности также стреляют сгустком энергии. Обитают повсеместно.
 Макка — большие, жабообразные существа, обитающие в тёмных уголках Мата Нуи. Они хорошо ценятся Маторанами за кислотный яд, используемый в шахтном деле, а от их атак легко защититься.
 Руки — рыба, обитающая на побережьях Мата Нуи. У этой рыбы сильные челюсти, прогрызающие сети Маторанов.
 Нуи Джага — скорпионообразные существа, встречающиеся на Та-Вахи, а также на побережьях, в джунглях и даже на Ко-Вахи. Поражают жертву лучом тёмной энергии их хвоста.
 Кане-Ра — существа, похожие на быков, являются одними из самых больших существ на Мата Нуи. Они слепы и охотятся благодаря обонянию. Если их спровоцировать, они могут ударить врага головой.
 Фикоу — огромные паукообразные существа, самые опасные пауки на Мата Нуи. Они обитают лишь в тёмных местах, но могут быстро проснуться, почуяв добычу. Используют энергетические завихрения, как паутину. Защищены Спайдерлингами — массами рабочих пауков.
 Нуи Копен — летающие существа, похожие на ос, но с зелёными крыльями. Быстро летают и могут догнать любое существо. Стреляют тёмной энергией из хвоста.

Боссы 
 Борок — существо, спящее до выведения потомства. Но если они просыпаются — беды не избежать. Бороки — сокрушительная сила, уничтожающая поселения, сносящая горы и осушающая реки. Бороки не успокоятся, пока Мата Нуи не станут руинами. Аналогично Тоа, существует шесть разновидностей, управляющих своими стихиями.
 Борок Кал — более мощное подразделение обычных Бороков. Отличаются большей силой и выносливостью. Каждый вид существует в единственном экземпляре.
 Ракши — «сыновья» Макуты. Ракши — сильные тёмные существа, чьей задачей является уничтожение Тоа и добытие Маски Света. Противостоять им могут только Тоа Нува. В игре предстоит сразиться с тремя Ракши.
  Макута — олицетворение истинного зла и тьмы. Желает только одно — захватить власть над Мата Нуи и уничтожить всё живое, погрузив в вечный мрак. Только Тоа Таканува может ему противостоять. В конце игры побеждён Таканувой и использован для пробуждения Духа.

Бонусы 
 Светокамни — светящиеся кристаллы, разбросаны по всем уровням. Они являются своеобразной «валютой» в игре, так как их количество способствует открытию бонусных материалов. На игровой процесс они никак не влияют. У каждого Тоа своё количество светокамней на уровне.
 Канохи Силы — маска, в которой накоплено очень большое количество энергии. Если Тоа подберёт её, она восстановит всю его энергию и здоровье.
 Энергоячейки Воло — энергетические шары, которые могут просто содержаться на уровне, а могут и выпадать из убитых противников. Обычно восстанавливают 1-2 ячейки здоровья.

Оценки 

Игра получила в основном негативные отзывы, за однообразный геймплей, графику бедного качества и полное отсутствие инновационности.

Другие игры 
 Bionicle: City of Legends — планируемое продолжение игры Bionicle: The Game. Она должна быть основана на сюжетных линиях 2004 года "Метру Нуи", где мы должны управлять Тоа Метру. После закрытий Argonaut Games, разработка игры была отменена.
 Bionicle Heroes — видеоигра от компании TT Games, вышедшая в 2006 году. С Bionicle: The Game она не имеет никакой связи, кроме вселенной и персонажей.

Примечания 

Компьютерные игры 2003 года
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Игры Lego
Бионикл
Action-adventure
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры для GameCube
Игры для Game Boy Advance
Игры для PlayStation 2
Игры для Xbox
Игры для Windows
Игры для macOS
Компьютерные игры, разработанные Argonaut Games
Компьютерные игры, разработанные Rockstar Leeds